Супонева — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Супонева, Наталья Александровна (род. 1976) — российский учёный-невролог, нейрофизиолог, практикующий врач высшей категории, профессор РАН.
 Супонева, Ольга Анатольевна (род. 1976) — российская театральная и киноактриса, сценарист.